Tinoco ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Sánchez Tinoco (1918–1970), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Papantla
 Alfredo Tinoco (* 1934), mexikanischer Hindernis-, Mittelstrecken- und Langstreckenläufer 
 Arnulfo Tinoco (* 1971), mexikanischer Fußballspieler
 Federico Alberto Tinoco Granados (1868–1931), Präsident Costa Ricas
 Ignacio Tinoco (1930–2016), US-amerikanischer Chemiker
 João José Tinoco (1924–1983), portugiesischer Architekt
 José Gregorio Tinoco de Contreras, Gouverneur der Provinz Comayagua in Honduras